«Фантасти́ческая четвёрка» () — предстоящий американский супергеройский фильм, основанный на одноимённой команде издательства Marvel Comics. Картина станет 38-м по счёту фильмом «Кинематографической вселенной Marvel» (КВM) и вторым перезапуском серии фильмов о Фантастической четвёрке. Производством занимается Marvel Studios, а распространением — Walt Disney Studios Motion Pictures. Режиссёром фильма выступит Мэтт Шекман, а сценаристами — Джефф Каплан и Йен Спрингер.

20th Century Fox начала работу над новым фильмом про Фантастическую четвёрку после провала картины 2015 года. В марте 2019 года, в результате приобретения компании Disney, контроль над франшизой перешёл к Marvel Studios. В июле 2019 года было объявлено, что режиссёром фильма выступит Джон Уоттс, однако тот покинул проект в апреле 2022 года. В сентябре его заменил Шекман, после чего было подтверждено участие Каплана и Спрингера. Marvel Studios решила не пересказывать историю происхождения команды, а вместо этого сосредоточиться на оригинальном сюжете. Съёмки фильма начнутся в 2024 году.

Выход фильма «Фантастическая четвёрка» в США запланирован на 14 февраля 2025 года. Он станет частью Шестой фазы КВМ.

Персонажи 
 Фантастическая четвёрка: Команда супергероев, возглавляемая Ридом Ричардсом / Мистером Фантастиком.

Производство

Разработка 
После кассового провала фильма «Фантастическая четвёрка» (2015) и разгромных рецензий критиков студия 20th Century Fox приступила к поиску «различных углов», с которых можно было бы по-новому взглянуть на персонажей, вместо того, чтобы разработать очередной фильм про команду. К июню 2017 года Сет Грэм-Смит приступил к написанию сценария для нового фильма, не являвшегося перезапуском франшизы. Сюжет вращался вокруг Франклина и Валерии Ричардс, детей членов оригинальной Фантастической четвёрки Рида Ричардса и Сью Шторм. Вдохновившись комиксом Ultimate Fantastic Four, Грэм-Смит намеревался привнести в проект «детскую атмосферу» и сделать фильм близкой по духу к «Суперсемейке» (2004), а также вписать в историю Существо и Человека-факела. В основу сюжета лёг другой сценарий, представляющий собой адаптацию Картера Бланшара книги «Герои детского сада» авторства Марка Миллара. Миллар ранее консультировался с Fox по поводу создания фильмов по комиксам Marvel. В июле Ной Хоули был нанят для разработки фильма о Докторе Думе, главном противнике Фантастической четвёрки. В марте 2019 года The Walt Disney Company официально приобрела 21st Century Fox, включая права на создание фильмов о персонажах Marvel Comics в лице Фантастической четвёрки и Людей Икс, которые были переданы её дочерней компании Marvel Studios. В то же время была приостановлена работа над фильмами Marvel, разрабатываемыми Fox.

В июле 2019 года на San Diego Comic-Con президент Marvel Studios Кевин Файги подтвердил, что новый фильм о Фантастической четвёрке находится в разработке студии, когда объявлял расписание проектов Четвёртой фазы своей медиафраншизы «Кинематографическая вселенная Marvel» (КВM). Файги заявил, что «чрезвычайно взволнован возвращением персонажей», и уверил фанатов, что «первая семья Marvel в рамках киновселенной поднимется на ту высоту, которую заслуживает». В декабре 2020 года было объявлено, что Джон Уоттс, который ранее снял несколько фильмов о Человеке-пауке для киновселенной, станет режиссёром «Фантастической четвёрки». С февраля 2021 года Marvel Studios начала встречаться с потенциальными сценаристами фильма. В июне генеральный директор Disney Боб Чапек объявил о намерении Файги и Marvel Studios «запустить» франшизу «Фантастическая четвёрка». В апреле 2022 года Уоттс покинул пост режиссёра, чтобы взять перерыв от постановки супергеройских фильмов после создания картин про Человека-паука и их последующего продвижения на протяжении семи лет. Джон Красински дебютировал в роли одного из членов Фантастической четвёрки Рида Ричардса / Мистера Фантастика в фильме «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» (2022). Ранее Красински выступал основным кандидатом на роль персонажа среди фанатов КВМ, в частности после объявления о разработке фильма. Данная версия была родом с Земли-838, выступающей альтернативной вселенной по отношению к основной вселенной КВМ, а также состояла в рядах Иллюминатов. В мае 2022 года выяснилось, что Грант Кёртис и Ник Пипин, которые ранее сотрудничали с Marvel Studios над производством сериала «Лунный рыцарь» (2022), выступят продюсерами картины. 

На момент июня 2022 года Marvel Studios не была близка к сокращению списка потенциальных режиссёров, среди которых были известные представители жанра киноиндустрии. Файги планировал нанять режиссёра, который мог бы контролировать съёмочный процесс без его непосредственного присутствия на основных съёмках, как это было в случае с Сэмом Рэйми в «Мультивселенной безумия». Рэйми признался, что Файги лично пригласил Красински присоединиться к проекту, чтобы воплотить мечту фанатов Marvel, которые долгое время хотели видеть этого актёра в образе Мистера Фантастика. Это привело к спекуляциям на тему того, была ли роль Красински «одноразовой». Позднее Красински заявил, что с ним не обсуждалось его возвращение к роли, хотя он и был доволен отснятым им камео в «Мультивселенной безумия». На Comic-Con 2022 в Сан-Диего Файги объявил, что премьера фильма состоится 8 ноября 2024 года, сама картина положит начало Шестой фазе КВМ, а её съёмки начнутся в 2023 году. В том же месяце Файги подтвердил, что фильм не будет историей происхождения Фантастической четвёрки, в отличие от картин Тима Стори и Джоша Транка. Он сравнил дебют команды с введением Человека-паука, который уже был состоявшимся героем, отметив, что многие зрители уже знают основы предыстории Четвёрки, вместо которой Marvel Studios планирует рассказать историю, которую фанаты ещё не слышали. Кроме того, Файги отметил, что студия «установила для себя очень высокую планку» при переносе персонажей, история которых началась в 1961 году, в кино.

К концу августа 2022 года Мэтт Шекман вступил в переговоры с Marvel Studios на предмет постановки фильма. Среди других кандидатов на пост режиссёра были  и . Deadline Hollywood назвала Шекмана «парнем, который одержит победу», принимая во внимание его сотрудничество с Файги при создании сериала «Ванда/Вижн» (2021) для Disney+. В то же время Шекман прекратил работу над предстоящим квадриквелом «Звёздного пути» из-за конфликта в расписании при потенциальном производстве «Фантастической четвёрки». Во время  в сентябре 2022 года Файги подтвердил, что фильм срежиссирует Шекман. Позднее в сентябре стало известно, что сценарий к фильму напишут Джефф Каплан и Йен Спрингер. Было отмечено, что до найма Шекмана они «какое-то время» работали с Файги над сценарием, и теперь они вчетвером смогут «выстроить своё общее видение» фильма. Параллельно с работой над сценарием Файги и Шекман занялись поисками актёров. В октябре дата премьеры была перенесена на 14 февраля 2025 года. Позднее в том же месяце сообщалось, что главным антагонистом фильма должен стать не Доктор Дум, однако у него может быть небольшая роль или появление в одной из сцен после титров. К январю 2023 года было объявлено, что агенты по поиску талантов вели подготовку к процессу кастинга. В следующем месяце Шекман объявил, что съёмки начнутся в начале 2024 года, и объяснил, что решил присоединиться к «Фантастической четвёрке», не желая упустить такую возможность, и ему понравился тот факт, что в центре истории находятся семья, оптимизм и технологии, и при этом ему нравилось работать над фильмом по «Звёздному пути». Также он подтвердил, что поиск актёров только начался. Репортёр Deadline Джастин Кролл заявил, что Marvel Studios планирует в первую очередь выбрать актрису на роль Сьюзан Шторм / Невидимой леди, а затем подобрать исполнителей для остальных главных героев. По словам Файги, «Фантастическая четвёрка» станет крепкой опорой для будущего КВМ.

Съёмки 
Основные съёмки фильма начнутся в начале 2024 года. Ранее ожидалось, что процесс начнётся в 2023 году.

Премьера 
Фильм «Фантастическая четвёрка» выйдет в прокат США 14 февраля 2025 года. Первоначально релиз был запланирован на 8 ноября 2024 года. Проект станет частью Шестой фазы КВМ. Изначально фильм должен был стать первым в Шестой фазе, но позднее его сместил «Дэдпул 3» (2024).

Примечания

Ссылки 
 

Фильмы США 2025 года
Фильмы-боевики США
Кинематографическая вселенная Marvel: Шестая фаза
Фильмы на английском языке
Фильмы о Фантастической четвёрке
Фильмы-перезапуски
Фильмы, спродюсированные Кевином Файги